Il singolare dell'Ameritech Cup 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Martina Navrátilová era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–2, 6–2 Chris Evert.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Navrátilová (campionessa)
  Chris Evert (finale)
  Gabriela Sabatini (quarti di finale)
  Manuela Maleeva (semifinali)

 Helena Suková (semifinali) 
 Nataša Zvereva (secondo turno) 
 Zina Garrison (quarti di finale) 
 Claudia Kohde Kilsch (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Note 
 

Ameritech Cup 1988